

Cinema 
 Ruin – film del 2013 diretto da Amiel Courtin-Wilson e Michael Cody

Musica 
 Ruin – album degli Architects del 2007
 Ruin – singolo di Shawn Mendes del 2016